Акори — многозначный термин:

 Топонимы
 Акори — село в Лорийской области Армении
 Енидоган — село в Аралыкском районе, провинции Ыгдыр (Турция)

 См. также
 Акора
 Акоре